Esistono più comuni francesi con questo nome

Rivarennes – Indre
Rivarennes – Indre e Loira